Albert Berent Jan Prakken (Amsterdam, 14 juni 1958) is een kindergeneeskundige en immunoloog.

Biografie 
Prakken studeerde geneeskunde en promoveerde op 17 december 1996 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Heat shock proteins and the immunoregulation of chronic arthritis. Sinds 2008 is hij hoogleraar aan de universiteit waar hij ook promoveerde. Hij is daar verbonden aan de afdeling Pediatrische Immunologie.

Privé 
Prof. dr. Albert Berent Jan Prakken is in 1995 getrouwd met beeldend kunstenares Anna van Suchtelen.

Bibliografie 
Heat shock proteins and the immunoregulation of chronic arthritis. Utrecht, 1996 (proefschrift).
Wie ben ik. Over tolerantie & gevaar. [Z.p.], 2009 (inaugurele rede, 2008).

Literatuur 
Van ijscoman tot wetenschapper. Een biografische schets van Berent Prakken. Utrecht, 1996.
''The Berent. Journal of Intolerable Results. Utrecht,2008.

Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht